Дану́та Беньковская ( (, Вильнюс — , Варшава) — польская писательница, автор произведений для детей и юношества, эссеистка, переводчик румынской литературы.

Биография 
Окончила медицинский факультет Бухарестского университета. Доктор наук.
В 1946—1953 жила и работала во Вроцлаве.С 1954 — в Варшаве.

Дебютировала в 1946 с произведением «Криштоф». 
В 1975 награждена премией харцеров — Harcerska Nagroda Literacka. В 1978 получила премию Премьер-министра Польши за творчество для молодежи.

Произведения 
 Szlakiem orlich gniazd (1955)
 Lekarz starej Warszawy (1964)
 Żywot szczęśliwy Sebastiana Klonowica (1965)
 Rada nie od parady (1965)
 Kawaler różanego krzyża (1966)
 Wielka gra (1966)
 Skowronek (1967)
 Potajemna wyprawa (1968)
 Obrona wybrzeża 1629—1629 (1968)
 Piękna nieznajoma (1971)
 Siostra z wyboru (1971)
 Chłopiec z gitarą (1971)
 Najdłuższa noc (1972)
 Ślubne kobierce (1974)
 Chwila prawdy (1975)
 Trwaj chwilo! (1976)
 Daniel w paszczy lwa (1978)
 Czy to jest kochanie? (1979)
 Upragniony telefon (1980)
 Wesprzyj mnie (1980)
 Daniel na Saharze (1984, в 1986 внесена в Почётный список Международного совета по детской и юношеской литературе (IBBY))
 Lotem bliżej (1989)

Литература 
 Polscy pisarze współcześni. Informator 1944—1970, opracował Lesław M. Bartelski, Warszawa 1972
 Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. Tom 1 wyd. PWN, Warszawa 2000

Ссылки 
 Biografie şi Bibliografie

Писательницы Польши
Польские писательницы
Переводчики с румынского языка
Эссеисты Польши
Выпускники Бухарестского университета
Детские писатели Польши
Детские писательницы Польши